Суперкубок Естонії з футболу 2017 — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2017 року між чемпіоном Естонії ФКІ Таллінн та володарем кубка Естонії Флорою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2017
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні